Bruno Balbis – bibliotecario italiano
 Franco Balbis – militare e partigiano italiano
 Giannino Balbis – poeta, critico letterario e saggista italiano
 Giovanni Battista Balbis – politico, medico e botanico italiano
 Marco Aurelio Balbis Bertone – vescovo cattolico italiano